Il doppio del torneo di tennis Mercedes Cup 2007, facente parte dell'ATP Tour 2007, ha avuto come vincitori František Čermák e Leoš Friedl che hanno battuto in finale Guillermo García López e Fernando Verdasco 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Simon Aspelin /  Julian Knowle (quarti di finale)
  Andrei Pavel /  Alexander Waske (semifinali)

 Jaroslav Levinský /  David Škoch  (primo turno)
 Petr Pála /  Pavel Vízner (primo turno)

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 
 

Mercedes Cup 2007
ATP Tour 2007